Меломан:

 Меломан (від  — спів і  — безумство, захопленість, пристрасть; ; ) — пристрасний любитель музики, співу.
 «Меломан» () — французький короткометражний художній фільм Жоржа Мельєса 1904 року.
 «Меломан» — казахстанська рітейлінгова, дистриб'юторська і виробнича компанія.
 «Меломанка» — американський романтичний комедійний серіал на основі однойменного роману Ніка Горнбі

Див. також 
 «Меломанія» — дебютний альбом українського гурту «Бумбокс».
 Аудіофіл — людина, що любить високоякісну звукову апаратуру.

Багатозначні терміни